Indestructible (engl.: „unzerstörbar“) ist der Name

 eines Albums der US-amerikanischen Metalband Disturbed, siehe Indestructible (Disturbed-Album)
 eines Albums der US-amerikanischen Punkband Rancid, siehe Indestructible (Rancid-Album)
 eines Songs der schwedischen Sängerin Robyn